Дхаммапала — имя, которое носили два комментатора в буддийском течении тхеравады. 

Первый из них родился в Канчипураме, известен из палийского произведения Гандхавамса и из трудов Сюаньцзана. Этот Дхаммапала жил в Бадаратиттха-Вихара, на юге современного Ченнаи, и был автором комментариев к семи малым каноническим книгам (состоящим почти полностью из стихов), а также комментариев к Нэтти — пожалуй, старейшему неканоническому труду на пали. Выдержки из последних работ, и всего три из семи других, были опубликованы Обществом палийских текстов. Эти работы показывают большую учёность, экзегетические навыки и здравый смысл автора, но из его текстов можно почерпнуть очень мало информации о социальной истории того времени. Хотя, он, по всей вероятности, был тамилом по национальности, Дхаммапала заявляет в первых строках своих произведений, что он следует традиции Великого министра (Маха Вихары) из Анурадхапуры на Шри-Ланке, что подтверждают его работы.

Другой автор, также носивший это имя, жил, вероятно, в XII веке и оставил субкомментарии к комментариям по трудам Дигха-никайя, Маджхима-никайя и Самьютта-никайя.

Библиография 
 Edmund Hardy in Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft (1898), pp. 97 foll.
 Netti-ppakaranam: The guide, according to Kaccana Thera (ed. E. Hardy, London, Pali Text Society, 1902, ASIN B0000CLJ95), especially the Introduction, passim.
 Theri Gatha Commentary, Peta Vatthu Commentary, and Vimna Vutthu Commentary, all three published by the Pali Text Society.
 K.R. Norman, Pali Literature, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1983.
 Oskar von Hinüber, Handbook of Pali Literature, Walter de Gruyter, Berlin, 1996.

Деятели буддизма